La Coupe du monde de rugby à sept 1997 est la deuxième édition de la compétition. Elle se déroule à Hong Kong du 21 au  et oppose 24 nations. 

Les Fidji deviennent champions du monde en battant en finale l'Afrique du Sud sur le score de 24 à 21. Les Tonga remportent le Plate face à Hong Kong (40-19). Enfin, les États-Unis remportent le Bowl face au Japon (40-28).

Qualifications 
Les finalistes de la dernière édition et le pays hôtes sont qualifiés d'offices :

Les vingt-et-une équipes restantes se qualifient via trois tournois de qualifications concernant un total de soixante-quatre nations :
 à Dubaï, remporté par les Fidji
 à Lisbonne, remporté par la Nouvelle-Zélande
 à Punta del Este, remporté par la France.
Quatre équipes participent ainsi à leur première coupe du monde : le Portugal, les îles Cook, le Zimbabwe et le Maroc.

Tour 1 
24 nations participent à ce tournoi et sont réparties en 8 groupes de trois pour le premier tour :

À l'issue du premier tour, le classement combiné définit la répartition des équipes dans les poules pour le second tour :

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"|Equipe
!width="40"|J
!width="40"|G
!width="40"|N
!width="40"|P
!width="40"|PP
!width="40"|PC
!width="40"|+/-
!width="40"|Cls.
!width="40"|Poule tour 2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||104||0||104||1||A2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||83||12||71||2||B2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||74||29||45||3||C2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||73||10||63||4||D2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||68||21||47||5||E2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||59||19||40||6||F2
|-
|align=left| 
|2||2||0||0||57||17||40||7||G2
|-
|align=left| 
|2||1||1||0||57||26||31||8||H2
|-
|align=left| 
|2||1||1||0||45||33||12||9||H2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||49||33||16||10||G2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||43||48||-5||11||F2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||42||28||14||12||E2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||38||42||-4||13||D2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||38||67||-29||14||C2
|-
|align=left| 
|2||1||0||1||33||57||-24||15||B2
|-
|align=left| 
|2||0||1||1||36||38||-2||16||A2
|-
|align=left| 
|2||0||1||1||17||60||-43||17||A2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||27||69||-42||18||B2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||22||57||-35||19||C2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||21||64||-43||20||D2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||21||82||-61||21||E2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||19||75||-56||22||F2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||12||71||-59||23||G2
|-
|align=left| 
|2||0||0||2||12||92||-80||24||H2
|}

Tour 2

Poule A

|}

Poule B

|}

Poule C

|}

Poule D

|}

Poule E

|}

Poule F

|}

Poule G

|}

Poule H

|}

Tableaux finaux

Ce tableau final réunit les premiers de chaque groupe (donc les huit meilleures équipes du deuxième tour).

Ce tableau final réunit les deuxièmes de chaque groupe du deuxième tour.

Ce tableau final réunit les troisièmes de chaque groupe du deuxième tour.

Bilan

Individuel 
Le fidjien Marika Vunibaka termine meilleur marquer avec 12 essais inscrits et son coéquipier et capitaine Waisale Serevi termine meilleur marqueur avec 117 points inscrits.

Affluence 
40 000 personnes assistent à la finale de la compétition.

Notes et références 

1997
Rugby à XV en 1997
Championnat du monde en 1997
Rugby à sept 1997
Sport en mars 1997